Banh, une  commune rurale de la préfecture de Ouham-Pendé, en République centrafricaine.
 Banh, un département du Burkina Faso
 la ville de Banh, son chef-lieu.
 Banh, un cratère d'impact situé sur Mars.